KLW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Klawock (Alaska) (Stati Uniti)